Куленовци (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Куленовцах проживало 575 человек.

Население 
В населении деревни преобладают хорваты.

Национальный состав 
1991 год:
 сербы — 40 человек (6,95 %);
 хорваты — 504 человек (87,65 %);
 югославы — 16 человек (2,78 %);
 мусульмане — 3 человека (0,52 %);
 другие — 12 человек (2,08 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской